Con el nombre Atacama, se puede hacer referencia a varios lugares geográficos:

El desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, ubicado en Chile.
La región de Atacama, división administrativa del territorio chileno con capital en Copiapó.
La provincia de Atacama, antigua división administrativa del territorio chileno con capital en Copiapó.
La circunscripción de Atacama, división electoral de Chile que abarca a la región de Atacama.
El Salar de Atacama, mayor depósito salino de Chile.
El Gigante de Atacama, un gran geoglifo en Chile.
El San Pedro de Atacama, comuna chilena.
El Río San Pedro de Atacama, curso de agua en Chile.
La Hacienda Atacama, localidad de la comuna de Freirina en la región de Atacama (Chile).
La Puna de Atacama, altiplanicie desértica en la región de la puna, en los Andes, compartida entre Argentina y Chile.
La Localidad de Atacama, pueblo en el municipio de Yunchará del departamento de Tarija, ubicado al noreste en el cantón de Tojo limitando con el Río San Juan del Oro.

Y al nombre de varios pueblos o sus lenguas:
Atacamas o atacameños, también llamados apatamas, alpatamas, kunzas, likan-antai o likanantaí, una etnia indígena de Sudamérica que habitó en el interior del desierto de Atacama.
Idioma atacama (kunza) hablado hasta el  en la región desértica de Atacama.

Otros:

Universidad de Atacama, universidad pública y tradicional del Estado de Chile.
El Diario de Atacama, periódico chileno.